«Наталия» или «Наталья» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России». Находился в составе флота с 1754 по 1771 год, принимал участие в Семилетней войне, в том числе в блокаде пролива Зунд и осаде Кольберга, а по окончании службы был разобран. До и после войны неоднократно принимал участие в практических плаваниях и учениях флота.

Описание судна 
Представитель серии парусных двухдечных линейных кораблей типа «Слава России», самой многочисленной и одной из самых удачных серий линейных кораблей Российского императорского флота. Корабли этой серии строились с 1733 по 1774 год на верфях Санкт-Петербурга и Архангельска и принимали участие во всех плаваниях и боевых действиях российского флота в период с 1734 по 1790 год. Всего в рамках серии было построено 58 линейных кораблей. Все корабли серии обладали высокими мореходными качествами, хорошей манёвренностью и остойчивостью.

Водоизмещение корабля составляло 1200 тонн, длина по сведениям из различных источников от 46,5 до 47,4 метра, ширина от 12,3 до 12,65 метра, а осадка от 5,4 до 5,48 метра. Вооружение судна составляли 66 орудий, включавшие двадцатичетырёх-, двенадцати- и шестифунтовые пушки, а экипаж состоял из 600 человек. Скорость судна при свежем ветре могла достигать восьми узлов.

История службы 
Линейный корабль «Наталия» был заложен на Соломбальской верфи  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер полковничьего ранга Александр Сютерланд.

С июня по август 1754 года корабль совершил переход из Архангельска в Кронштадт. С июня по август 1756 года выходил в практическое плавание в Финский залив в составе практической эскадры кораблей Балтийского флота под общим командованием капитан-командора Герарда Антона Кейзера.

Принимал участие в Семилетней войне. В кампанию 1756 года находился в составе отряда кораблей под командованием капитан-командора С. И. Мордвинова, состоявшего помимо «Наталии» из линейного корабля «Шлиссельбург» и четырёх фрегатов. Отряд  ушёл из Ревеля и до  находился в крейсерском плавании между островом Готланд и Данцигом, целью которого было воспрепятствование транспортировке прусских войск.

В кампанию 1757 года  ушёл из Ревеля в составе эскадры, целью которой была блокада берегов Пруссии. С  по  находился в крейсерском плавании в районе Мемеля и Пиллау, а  подошёл к Данцигу, где присоединился к находившемуся там флоту.  в составе эскадры ушёл в плавание к берегам Швеции, а  пришёл в Ревель. С  по  во главе отряда под флагом вице-адмирала А. И. Полянского находился в крейсерском плавании у прусских берегов.

В кампанию следующего 1758 года  покинул Ревель и в составе ревельской эскадры вице-адмирала А. И. Полянского ушёл в крейсерское плавание в Балтийское море к островам Готланд и Борнгольм. С  по  принимал участие в операции соединённого русско-шведского флота по блокаде пролива Зунд, осуществлявшейся с целью закрыть вход английскому флоту в Балтийское море. В мае 1759 года совершил переход из Ревеля в Киль. С  () по  эскортировал из Киля в Пиллау 3 галиота с купленными в Голштинии кирасирскими лошадьми, после чего ушёл на Данцигский рейд и присоединился там к остальным кораблям флота.  того же года вышел в крейсерское плавание к берегам Померании, а  в районе острова Эланд вновь присоединился к флоту. C  по  принимал участие в крейсерском плавании у пролива Свензунд, после окончания которого ушёл в Ревель.

Во время кампаний 1760 и 1761 годов принимал участие в действиях русских войск и флота под Кольбергом.  года в составе флота вышел из Ревеля и  прибыл к Кольбергу, где  принимал участие в бомбардировке береговых укреплений.  приняв на борт войска, снятые с берега и взяв на буксир галиот, вместе с другими кораблями флота покинул Кольберг и  вернулся в Ревель.  года вышел из Ревеля с войсками на борту, высадив их  у мыса Рюгенвальде, ушёл к Кольбергу и присоединился к его морской блокаде. Совершал манёвры вдоль берега, для осмотра неприятельских укреплений, а  и  принимал участие в их бомбардировке.  погрузив на борт войска вместе с другими кораблями эскадры ушёл от Кольберга и взял курс на Ревель, однако попав в сильный шторм разлучился с эскадрой, и  пришёл в Ревель самостоятельно. В кампанию 1762 года находился в составе ревельской эскадры контр-адмирала Г. А. Спиридова, с июня по август перевозившей русские войска из Кольберга в Ревель.

В 1764 году с мая по август принимал участие в практическом плавании эскадры кораблей Балтийского флота в Финском заливе.  принимал участие в показательном сражении в заливе Рогервик, за сражением с берега наблюдала императрица Екатерина II.  корабль прибыл в Кронштадт, после чего больше не совершал морских плаваний.

До окончания службы корабль «Наталия» находился в порту Кронштадта, где в 1771 году и был разобран.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Наталия» в разное время служили:
 капитан 2-го ранга  (1754 год);
 капитан 2-го ранга  (до  года);
 капитан 3-го ранга  (с  года);
 капитан 3-го ранга  (до августа 1757 года);
 капитан 2-го ранга  (с августа 1757 года);
 капитан 2-го ранга  (1758—1761 годы);
 капитан 3-го ранга  (1762 год);
 капитан 2-го ранга  (1764 год);
 лейтенант  (1766 год).

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи